Castella steht für:
 Castella, französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 Castella (Architektur), mittelalterliche Bezeichnung für kleinere befestigte Orte, Burganlagen und Königshöfe
 Castella (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Castella (Nahrungsmittel), ein japanischer Kuchen

Castella ist der Familienname folgender Personen:
 André Castella (1805–1873), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Charles de Castella (1737–1823), Schweizer Architekt 
 Gérard Castella (* 1953), Schweizer Fußballtrainer
 Jean-Edouard de Castella (1881–1966), Schweizer Maler
 Peter de Castella, Baumeister im 16. Jahrhundert
 Robert de Castella (* 1957), ehemaliger australischer Marathonläufer
 Thomas Castella (* 1993), Schweizer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Le Castella